Smooth steht für:
 S-Form der Pneumokokken, das Bakterium besitzt eine Schleimkapsel und ist pathogen, siehe Griffiths Experiment
 Smooth (Lied), eine Single von Carlos Santana und Rob Thomas
 Smooth Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Smooth ist der Künstlername von 
 Smooth (Rapperin) (* 1971; eigentlich Juanita Stokes), US-amerikanische Rapperin
 Joe Smooth (eigentlich Joseph Welbon Jr), US-amerikanischer DJ, Produzent und Songwriter
 Tim Smooth († 2011), US-amerikanischer Hip-Hop Musiker